Buritama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Buritama (ort), São Paulo, 
 Buritama (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar